Ponzano peut désigner :

Ponzano di Fermo : commune italienne de la province de Fermo (Marches)
Ponzano Monferrato : commune italienne de la province d'Alexandrie (Piémont)
Ponzano Romano : commune italienne de la province de Rome (Latium)
Ponzano Veneto : commune italienne de la province de Trévise (Vénétie)